

Persone 
 Otmar Mäder (1921-2003) – vescovo svizzero
 Elmar Theodor Mäder (1963) – militare svizzero
 Nic Maeder (1971) – cantante svizzero

Geografia

Austria 
 Mäder – comune nel distretto di Feldkirch (Vorarlberg)

Pagine correlate 
Mader
Meder